The Raven (pol. Kruk) – poemat Edgara Allana Poego
 The Raven – album koncepcyjny Lou Reeda nawiązujący do poematu Poego
 The Raven – album zespołu The Stranglers
 The Raven (pol. Kruk) – amerykański film, horror z 1935 roku, adaptacja poematu Poego
 The Raven (pol. Kruk) – amerykański film z 1963 roku, adaptacja poematu Poego
 The Raven: Legacy of a Master Thief – gra komputerowa

Zobacz też 
 Raven